Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Češka Karolína Plíšková, která však podlehla v semifinále Dominice Cibulkové ze Slovenska.

Titul získala teprve sedmnáctiletá chorvatská tenisová naděje Donna Vekićová, která ve finále udolala nasazenou jedničku a světovou desítku Dominiku Cibulkovou až v tiebreaku třetí sady; po setech 5–7, 7–5 a 7–6(4). Sedmá nasazená Vekićová tak získala svůj vůbec první titul z turnaje WTA Tour.

Nasazení hráček 
  Dominika Cibulková (finále)
  Čang Šuaj (semifinále)
  Karolína Plíšková (semifinále)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (čtvrtfinále)
  Kimiko Dateová (1. kolo, odstoupila)
  Zarina Dijasová (čtvrtfinále)
  'Donna Vekićová (vítězka)
  Ajumi Moritová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2014
Sport v Malajsii v roce 2014